Монж, Гаспар — французский математик, геометр, государственный деятель, морской министр Франции.
 Монж — крупный ударный кратер в области юго-западного побережья Моря Изобилия на видимой стороне Луны.

См. также 
 Теорема Монжа — теорема о трёх окружностях, сформулированная Жаном Д’Аламбером и доказанная Гаспаром Монжем.